Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2012 vond plaats van 9 tot en met 15 juli 2012 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 41e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel – Titelverdedigster Serena Williams uit de Verenigde Staten was als eerste geplaatst – zonder setverlies bereikte zij de finale. Daar ontmoette zij haar landgenote Coco Vandeweghe, die als lucky loser tot het toernooi was toegelaten. Vandeweghe was verrassenderwijs tot de finale doorgedrongen waarbij zij twee geplaatste speelsters had verslagen, waaronder de als vijfde geplaatste Belgische Yanina Wickmayer in de halve finale. Dit was de eerste WTA-finale in Vandeweghe's tennisloopbaan. Vandeweghe maakte het haar vermaarde opponente niet gemakkelijk, en serveerde zelfs voor de eerste set. Maar Williams hield stand en won de finalepartij in twee sets. Zij wist daarmee voor de tweede keer het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar 43e WTA-titel, hetgeen haar langszij haar zuster Venus bracht qua meeste WTA-titels bij nog actieve speelsters.

Dubbelspel – Titelhoudsters Viktoryja Azarenka en Maria Kirilenko hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het als eerste geplaatste koppel Jarmila Gajdošová en Vania King bereikte gemakkelijk de finale: met een bye en twee partijen zonder setverlies. Daar ontmoetten zij het ongeplaatste duo Marina Erakovic / Heather Watson dat drie partijen met evenveel match-tiebreaks achter de rug had. Niettemin versloegen Erakovic en Watson de favorieten in twee sets, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke WTA-dubbeltitel. Voor Watson was dit de eerste WTA-titel; Erakovic bezat al vijf eerdere titels.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2012
Stanford